Višnjevec Podvrški je naselje koje se nalazi u sastavu Grada Samobora, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 3,58 km2.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 40 stanovnika te 13 obiteljskih kućanstava prema popisu iz 2011.

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Samobor